Хиггс, Хиггз () — английская фамилия. Известные носители:

  (1918—2016) — новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея Те-Папа-Тонгарева.
  (1904 — после 1931) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клубов «Олдем» (1927) и «Галифакс» (1931).
  — австралийский телепродюсер, лауреат премии Сесила Холмса Австралийской гильдии режиссёров (2004).
 Хиггс, Блейн (род. 1954) — канадский политик.
  (1907—1986) — багамский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1952), отец Монтегю Хиггса.
  (род. 1975) — канадский кёрлингист, финалист чемпионата Канады среди смешанных команд в составе команды провинции Онтарио (2009).
 Хиггс, Джеймс (1829—1902) — британский органист.
 Хиггс, Джефф — британский монтажёр, лауреат премии BAFTA в области телемастерства за монтаж художественной видеоработы (1978).
  (1940—1999) — ямайский регги-музыкант.
  (род. 1971) — британский радио- и телережиссёр, журналист, писатель, автор книг на историческую тему.
  (род. 1985) — британский музыкант, лидер рок-группы Everything Everything, номинант на премию Айвора Новелло за альбом (2011, 2018), песню с лучшими музыкой и стихами (2011, 2018) и современную песню (2014).
 Хиггс, Джордж:
 Хиггс, Джордж (1781—1860) — британский политик, мэр Рединга (1826).
 Хиггс, Джордж — австралийский автогонщик, победитель Австралийского чемпионата «Формула 500» (1978).
  (род. 1951) — британский гематолог, член Королевского общества (с 2005), обладатель медали Бьюкенена Королевского общества (2013).
 Хиггс, Дэвид — британский кинооператор, лауреат премии BAFTA в области телемастерства за художественное произведение (2010).
 Хиггс, Кеннет:
  (1937—2016) — британский крикетчик, обладатель Кубка Benson & Hedges в составе команды графства Лестершир (1975), победитель Воскресной лиги в составе команд Ланкашира (1969) и Лестершира (1977).
  (род. 1955) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Кливленд Кавальерс» и «Денвер Наггетс».
  (ур. Шипп; род. 1965) — британская футболистка, обладатель Кубка Англии в составе клубов «Миллуолл Лайонессес» (1991) и «Арсенал» (1993).
 Хиггс, Лиллиан (род. 2000) — багамская пловчиха, рекордсменка Багам по плаванию брассом на 50 (с 2021) и 100 м (с 2019) на длинной воде, на 50 и 100 м на короткой воде (с 2021), в смешанной эстафете 4×100 м комплексным плаванием (с 2022), сестра Маргарет Хиггс.
 Кёртис-Хиггс, Лиз (род. 1956) — американская писательница, лауреат премии «Кристи» за художественное произведение на историческую тему (2006).
 Хиггс, Майкл:
  (1912—1995) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Бромсгроува (1950—1955).
 Хиггс, Майкл (род. 1962) — британский актёр.
 Хиггс, Маргарет Элбери (род. 1999) — багамская пловчиха, бронзовая медалистка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна по плаванию на 200 м брассом (2018), рекордсменка Багам в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем (с 2019), сестра Лиллиан Хиггс.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Майами Долфинс».
  (1939—2006) — багамский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1972, 1984), сын Годфри Хиггса.
  (род. 1964) — британский художник и куратор искусства.
  — британский предприниматель и спортивный функционер, председатель футбольного клуба «Бристоль Роверс» (2008—2016).
 Хиггс, Питер (род. 1929) — британский физик.
 Хиггс, хиггсовский бозон или бозон Хиггса — элементарная частица, квант поля Хиггса.
  (род. 1982) — канадская рок-вокалистка, автор песен и телеведущая.
 Хиггс, Роберт:
 Хиггс, Роберт (род. 1944) — американский экономист.
  (род. 1957) — южноафриканский военный моряк, начальник Флотского командования (2008—2010) и штаба ВМС (2010—2013).
 Хиггс, Рэймонд:
  (род. 1950) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира (1977).
  (род. 1991) — багамский прыгун в длину, бронзовый медалист чемпионата Центральной Америки и Карибского бассейна по лёгкой атлетике (2011).
  — британский психолог, профессор психобиологии аппетита Бирмингемского университета, главный редактор журнала Appetite, президент Общества исследования пищевого поведения (2015—2016).
 Хиггс, Уильям:
  (1880—1958) — британский жокей, победитель «2000-гинейных скачек» (1907).
  (1862—1951) — австралийский политик и чиновник, член Палаты представителей (1910—1922) и Сената (1901—1906).
 Хиггс, Уолтер:
  (1886—1961) — британский политик, член Палаты общин от Западного Бирмингема (1937—1945).
 Хиггс, Уолтер Роберт — британский политик, мэр Вустера (1890—1891).
 Хиггс, Фернандо (род. 1979) — аргентинский регбист, участник Кубка мира по регби-7 в составе национальной сборной.
 Хиггс, Фред (1946—2015) — британский общественный деятель, генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов работников химической промышленности, энергетики, горняков и разнорабочих (1999—2006).
 Хиггс, Эдвард (1901/1902—1950) — британский теннисист, чемпион Великобритании на крытом корте (1927), игрок национальной сборной на Международном теннисном турнире.
  (1908—1976) — британский экономист и археолог, обладатель Медали им. Риверса Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии (1968).

См. также 
 Гиггз, Райан (род. 1973) — британский футболист и тренер.

Примечания